Гоффман — фамилия немецкого или еврейского происхождения. Известные носители:

 Гоффман, Георг (1880—1947) — немецкий пловец и прыгун в воду, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 1904 года.
 Гоффман, Карл (1823—1859) — немецкий врач и натуралист, зоолог.
 Гоффман, Эрвинг (1922—1982) — американский социолог.

См. также 
 Гофман
 Хофман